Alto 206 cm per 107 kg, giocava come ala grande.

Carriera
Con la  ha disputato due edizioni dei Giochi olimpici (Pechino 2008, Londra 2012), due dei Campionati mondiali (2002, 2010) e quattro dei Campionati europei (2003, 2005, 2007, 2011).

Palmarès

Squadra

CSKA Mosca: 2002-03, 2003-04, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13

CSKA Mosca: 2009-2010

CSKA Mosca: 2007-08, 2015-16

CSKA Mosca: 2008, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18

Individuale 
 MVP VTB United League: 1
CSKA Mosca: 2009-10
 MVP VTB United League Finals: 1
CSKA Mosca: 2012-13
 All-Euroleague First Team: 1
CSKA Mosca: 2009-10
 All-Euroleague Second Team: 2
CSKA Mosca: 2012-13, 2013-14
 Euroleague Best Defender: 1
CSKA Mosca: 2009–10
 MVP Coppa di Russia: 1
CSKA Mosca: 2009-10

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per la Russia